
Termin -{TTD}- ima više značenja.

 ERCC2, helikaza
 Portland-Trotdejl aerodrom, IATA kod aerodroma u Oregonu, SAD